Fransman ist der Familienname folgender Personen:

 Bevan Fransman (* 1983), südafrikanischer Fußballspieler
 Eugène Fransman (1802–1878), belgischer Politiker
 Holger Fransman (1909–1997), finnischer Hornist
 Karel Fransman (1902–1986 oder 1987), belgischer Politiker
 Marius Fransman (* um 1965), südafrikanischer Politiker
 Nick Fransman (* 1992), niederländischer Badmintonspieler
 Sanna Fransman (* 1960), finnische Künstlerin
 Stig Fransman (* 1934), finnischer Künstler
 Theo Fransman (1928–2007), niederländischer Politiker